Oj Srbijo, mila mati (serbisch-kyrillisch: Ој Србијо, мила мати) (deutsch: Oh Serbien, liebe Mutter) ist ein patriotisches Lied aus Serbien. Verfasser des Texts ist Luka Sarić, die Melodie komponierte der tschechischstämmige Vojtěch Šístek. Das Lied hatte ursprünglich sieben Strophen mit jeweils acht Zeilen, die 1909 von Dragomir Brzak auf vier Strophen mit jeweils vier Zeilen gekürzt wurden. Oj Srbijo, mila mati war in den Balkankriegen und im Ersten Weltkrieg sehr beliebt; während des Zweiten Weltkrieges war es die Nationalhymne des deutschen Marionettenstaates. 

Es wird vermutet, dass es sich bei dem Namen des Dichters, Luka Sarić, um ein Pseudonym handelt. Es gibt die Theorie, dass das Lied wohl vom Fürsten Mihailo Obrenović gedichtet wurde, dessen Lied Što se bore misli moje denselben Rhythmus aufweist.

Lied (19. Jahrhundert)
Musik (Serbien)
Nationalhymne